Ні́колсон () — англомовне прізвище, патронім утворений від імені Ніколас, а також похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Ніколсон (прізвище)

Топонім

Ніколсон — місто, штат Джорджія
 Ніколсон — місто, штат Пенсільванія
 Ніколсон Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Ніколсон Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія
 Ніколсон — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Інше 
 Клан Ніколсон () — один з шотландських кланів.
 1831 Ніколсон (1831 Nicholson) — астероїд головного поясу